L'odonyme place Saint-Vincent se rencontre dans plusieurs localités francophones :

Place Saint-Vincent à Bruxelles

Place Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône ;
 Place Saint-Vincent à Lyon ;
 Place Saint-Vincent à Nantes ;
 Place Saint-Vincent à Boën-sur-Lignon.

Vincent Place